Даниил Герценберг:
 Герценберг, Даниил Даниилович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8479; 26 ноября 1850.
 Герценберг, Даниил Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1450; 26 ноября 1802.